Mbeki ist der Familienname folgender Personen:

 Govan Mbeki (1910–2001), Führer der Anti-Apartheidsbewegung in Südafrika
 Moeletsi Mbeki (* 1945), Leiter des Instituts für internationale Angelegenheiten von Südafrika; Sohn von Govan Mbeki und Bruder von Thabo Mbeki
 Thabo Mbeki (* 1942), ehemaliger Staatspräsident von Südafrika; Sohn von Govan Mbeki und Bruder von Moeletsi Mbeki